Up! е четвъртият студиен албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 19 ноември 2002 година.

Списък с песните 
 Up! – 2:53
 I'm Gonna Getcha Good! – 4:29
 She's Not Just a Pretty Face – 3:49
 Juanita – 3:50
 Forever and for Always – 4:43
 Ain't No Particular Way – 4:25
 It Only Hurts When I'm Breathing – 3:20
 Nah! – 4:14
 (Wanna Get to Know You) That Good! – 4:31
 C'est la Vie – 3:39
 I'm Jealous – 3:59
 Ka-Ching! – 3:20
 Thank You Baby! (For Makin' Someday Come So Soon) – 4:01
 Waiter! Bring Me Water! – 3:20
 What a Way to Wanna Be! – 3:33
 I Ain't Goin' Down – 3:45
 I'm Not in the Mood (To Say No)! – 3:26
 In My Car (I'll Be the Driver) – 3:15
 When You Kiss Me – 4:07

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 2002 година